Хуан де Диос има више значења:

 Хуан де Диос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан де Диос, Хилдардо Куето (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику